

Patronyme 

 Aldemar Reyes (1995-), coureur cycliste colombien ;
 Alfonso Reyes (1889-1959), écrivain, journaliste, traducteur et diplomate mexicain ;
 Alfonso Reyes (1971-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Alina Reyes (1956-), écrivaine française ;
 Ana Alejandrina Reyes (19?-), écrivaine, poétesse et femme politique vénézuélienne ;
 André Reyes (1967-), chanteur du groupe musical français Gipsy Kings ;
 Ángelo Reyes (1981-), joueur portoricain de basket-ball ;
 Carlos Efrén Reyes Rosado (1991- ), connu comme Farruko, chanteur portoricain ;
 David Reyes (1981-), compositeur belge composant principalement de la musique de films ;
 Dennys Reyes (1977-), lanceur mexicain de baseball ;
 Diego Reyes (1992-), footballeur mexicain ;
  ;
 Eladio Reyes (1948-), footballeur péruvien ;
 Eliane Reyes (1977-), pianiste belge ;
 Elvys Reyes (1995-), coureur cycliste portoricain ;
 Ernie Reyes (1975-), acteur américain, chorégraphe, réalisateur, producteur, monteur de film, scénariste, entrepreneur et cascadeur ;
 Felipe Reyes (1980-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Frank Reyes (1969-), chanteur dominicain ; 
 Francisco Reyes (1954-), acteur chilien ; (id IMDB = 0721280)   
 Francisco Reyes, acteur, connu pour son rôle dans Snowball ; (id IMDB = 3118743)  
 Gilberto Reyes (1963-), ancien receveur dominicain de baseball ;
 Ginger Reyes (1980-), bassiste américaine, membre du groupe de rock alternatif américain les Smashing Pumpkins ;
 Israel Reyes (2000-), footballeur mexicain ;
 Jesús Reyes (1982-2017), footballeur péruvien ;
 Jonathan Reyes (1984-), acteur français, frère de Virginie Reyes ;
 José Antonio Reyes (1983-2019), footballeur espagnol ;
 José Reyes (1983-), joueur de baseball dominicain ;
 Judy Reyes (1968-), actrice américaine ;
 Lucha Reyes (1906-1944), chanteuse mexicaine ;
 Maikel Reyes (1993-), footballeur cubain ;
 Melissa Reyes (1988), chanteuse américaine Pussycat Dolls ;
 Miguel Ángel Reyes (1992-), coureur cycliste colombien ;
 Pedro Reyes (1972-), joueur chilien de football ;
  ;
 Raúl Reyes (1948-2008), syndicaliste et guérillero colombien ;
 Salvador Reyes (1936-2012), joueur mexicain de football ;
 Tim Reyes (1982-), surfeur américain ;
 Virginie Reyes (1994-), actrice française, sœur de Jonathan Reyes ;
 Yvonne Reyes (1967-), actrice et présentatrice vénézuélienne ;

nom composé
 Luis Bedoya Reyes (1919-2021), avocat et homme politique péruvien ;
 Eduardo Reyes Ortíz (1906-??), footballeur bolivien ;
 Patricia Reyes Spíndola (1953-), actrice, réalisatrice et productrice mexicaine ;

personnage de fiction
 Cecilia Reyes, personnage de bande dessinée de l'univers Marvel Comics ;
 Hugo « Hurley » Reyes, personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus, interprété par l'acteur Jorge Garcia ;
 Monica Reyes, personnage de la série télévisée X-Files, interprété par Annabeth Gish.

Toponyme 

 Reyes, une localité du département de Beni en Bolivie ;

 Point Reyes, cap de la côte Pacifique de la Californie du Nord, aux États-Unis.